Калварио има више значења:

 Калварио (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Калварио (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику